
Termin KPS ima više značenja.

 Komunistički pokret Srbije
 Kalijum persulfat, -{K2S2O8}-